Clauson ist der Name von:

 Bryan Clauson (1989–2016), US-amerikanischer Rennfahrer
 Clinton Clauson (1898–1959), US-amerikanischer Politiker
 Gerard Clauson (1891–1973), britischer Orientalist und Diplomat
 John Eugene Clauson (1866–1918), britischer Hochkommissar von Zypern (1915–1918)
 Niels Clauson-Kaas (1917–2003), dänischer Chemiker und Firmengründer

Siehe auch:
 Clausen (Begriffsklärung)
 Clawson